Chuyskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Shū Aūdany, distrikt, Zjambyl,

Kirgizistan 

 Tjujskij Rajon, distrikt, Tjüj, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar